Sandando kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Léua, kommun, Moxico, 
 Léua (ort), Moxico, 

Robotskapade Angolaförgreningar